Een plaatsnaam:
Ferreira (Spanje), Spaanse gemeente in de provincie Granada.
Ferreira (Paços de Ferreira), plaats in de Portugese gemeente Paços de Ferreira.
Ferreira (Paredes de Coura), plaats in de Portugese gemeente Paredes de Coura.
Ferreira (Macedo de Cavaleiros), plaats in de Portugese gemeente Macedo de Cavaleiros 
Een achternaam:
Wayne Ferreira, een voormalige Zuid-Afrikaanse tennisspeler.
Paulo Ferreira, Portugees betaald voetballer.